Количо́во () — назва низки населених пунктів у Росії:
 Количово (Количово-Нікітське) — село в міському окрузі Домодєдово Московської області, в минулому місто Нікітськ.
 Количово — село в Турківському районі Саратовської області.
 Количово — село в міському окрузі Єгор'євськ Московської області.
 Количово — селище в Можайському районі Московської області.
 Количово — мікрорайон міста Коломни.
 Количово — село в Жирятінському районі Брянської області, у складі Жирятінського сільського поселення.

Див. також 
 Количево
 Велике Количово
 Количово-Боярське
 Красне Количово
 Троїцько-Количово